Moelleropsis är ett släkte av lavar. Moelleropsis ingår i familjen Pannariaceae, ordningen Peltigerales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Bildgalleri 

Sporsäcksvampar
Moelleropsis